Capo Spartivento – promontorio di Brancaleone in provincia di Reggio Calabria
Capo Spartivento – promontorio e frazione di Domus de Maria in provincia di Cagliari
Capo Spartivento – traghetto entrato in servizio nel 1981 e demolito nel 2009